Ecking ist der Ortsname von

Deutschland:
 Ecking (Aicha vorm Wald), Ortsteil der Gemeinde Aicha vorm Wald, Landkreis Passau, Bayern
 Ecking (Engelsberg), Ortsteil der Gemeinde Engelsberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Ecking (Iggensbach), Ortsteil der Gemeinde Iggensbach, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Ecking (Polling), Ortsteil der Gemeinde Polling, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Ecking (Reischach), Ortsteil der Gemeinde Reischach, Landkreis Altötting, Bayern
 Ecking (Riedering), Ortsteil der Gemeinde Riedering, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Ecking (Triftern), Ortsteil des Marktes Triftern, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

Österreich:
 Ecking (Gemeinde Aspach), Ortschaft von Aspach, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Ecking (Gemeinde Leogang), Ortschaft und Katastralgemeinde von Leogang, Bezirk Zell am See, Land Salzburg
 Ecking (Gemeinde Kitzbühel), Ortsteil von Kitzbühel, Bezirk Kitzbühel, Tirol